Sida steht für:
 Sida (Gattung), eine Pflanzengattung der Malvengewächse
 Sandmalve, eine Pflanzenart
 Sida (Schweden), eine schwedische Behörde für internationale Entwicklungszusammenarbeit
 Sidonia, Kurzform des weiblichen Vornamens

geographische Objekte in Dschibuti
 Sîḏa, Berg in der Region Tadjoura
 Sîḏa (Tadjoura), Berg in der Region Tadjoura in der Nähe des Hauptortes
 Sîḏa Boûyya, eine Quelle in der Region Dikhil
 Sida (Dikhil), eine Siedlung in der Region Dikhil

geographie Bezeichnungen:
 Síða in Island
 Amphoe Sida in Thailand

SIDA steht für:
 SIDA, AIDS auf Französisch und Spanisch

Abkürzung